La Escuela de Ingeniería Eléctrica forma parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. En ella se imparte la carrera de Ingeniería Eléctrica en el grado de bachillerato, licenciatura y maestría. Está ubicada en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica.

Organización 

La Escuela de Ingeniería Eléctrica está divididas en departamentos, los cuales agrupan profesores y cursos de determinadas disciplinas. Los siguientes son los tres departamentos de la escuela:

Departamento de Automática 

Director: Ing. José David Rojas Fernández, Ph.D.

Se encarga de las labores de docencia en investigación en torno a los temas relacionados con el control automático y los sistemas digitales.

Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones 

Director: Ing. Jaime Cascante Vindas, Ph.D.

Es el encargado de los cursos en torno a los temas de Electrónica y Telecomunicaciones.

Departamento de Sistemas de Potencia y Máquinas Eléctricas 

Director: Ing. Jairo Quirós Tortós, Ph.D.

Es el departamento encargado de las labores de docencia e investigación en torno a la generación, transmisión y consumo de energía eléctrica.

Carreras Impartidas 

La Escuela de Ingeniería Eléctrica ofrece tres grados, cada uno de estos con sus correspondientes concentraciones o énfasis.

Bachillerato en Ingeniería Eléctrica 

El Bachillerato en Ingeniería Eléctrica tiene como propósito principal la formación de ingenieros que puedan resolver problemas de la sociedad a través de las tecnologías eléctricas modernas.

Se imparte en tres énfasis:

Énfasis en Computadoras y Redes: 

Se enfoca más al estudio de los componentes de las computadoras, su programación y su interconexión. El programa consta de 45 cursos que conforman un total de 142 créditos, de esos 142 créditos, 27 créditos (9 cursos) son específicos para este énfasis y 65 créditos (23 cursos) corresponde a cursos de servicio que están dados por otras escuelas.

Énfasis en Electrónica y Comunicaciones.

Hace énfasis en el procesamiento de señales y su transmisión.

Énfasis en Sistemas de Energía.

Se enfoca al análisis de sistemas eléctricos de gran potencia.

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 

La carrera de ingeniería eléctrica en el grado de licenciatura se imparte en tres áreas:

Área de Control Electrónico Digital.
Área de Sistemas de Comunicación.
Área de Sistemas de Potencia.

Para cada una de ellas se debe cumplir con un total de ocho cursos y un proyecto final de graduación, se tiene un bloque común de cursos y un bloque de materias optativas que depende del área de profundización.

Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica 

Nuestro Programa desea desarrollar en los estudiantes habilidades de investigación, en donde el estudiante aprenda y ponga en práctica el método científico usado en Ingeniería Eléctrica, en pos de mejorar sustancialmente su capacidad de generar conocimiento, resolver problemas, plasmar sus hallazgos en artículos científicos y comunicarlos a la sociedad. Para lograr este fin, se ofrece la Maestría Académica en Ingeniería Eléctrica.

La Maestría Académica en Ingeniería Eléctrica es una maestría de financiamiento regular de bajo costo, con una duración de dos años, con horarios flexibles. Las admisiones se realizan por promoción. Pueden solicitar admisión a esta Maestría estudiantes graduados de Ingeniería Eléctrica o carreras afines como Matemática, Física, Ciencias de la Computación, Ingeniería en Computadoras, Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, entre otras.

Más información en el sitio web del Programa: https://posgrado.eie.ucr.ac.cr/

Admisión 

Haber aprobado la secundaria completa, incluyendo los exámenes del Ministerio de Educación Pública.

Haber realizado el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y haber obtenido, en dicho examen, el puntaje requerido para ingresar a la carrera.

Haber realizado el examen de Habilidades Cuantitativas, en dicho examen se le informará si posee las habilidades requeridas para ingresar a la carrera.

Bibliografía 

Programa Académico de Licenciatura

Programa de bachillerato en ingeniería eléctrica en el énfasis de computadoras y redes

Programa de bachillerato en ingeniería Eléctrica en énfasis de electrónica y telecomunicaciones

Programa de bachillerato en ingeniería eléctrica en el énfasis de sistemas de potencia

Véase también 

Universidad de Costa Rica

Enlaces externos 
Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica
Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica
Escuelas de la Universidad de Costa Rica